Николай Вадимович Шкенин (род. 20 октября 1990, Москва) — российский хоккеист, нападающий, хват клюшки — левый. Воспитанник хоккейной школы московского «Спартака».

Карьера 
Воспитанник хоккейной школы московского «Спартака». Начал играть за молодёжную команду в 2007 году. После образования молодёжной хоккейной лиги, стал стабильно выступать за «МХК Спартак», проведя за три сезона 170 матчей и набрав 60 очков, по системе гол+пас.

Дебютировал в КХЛ 31 января 2012 года, в дерби против ЦСКА. Всего в сезоне 2011/2012 провел 8 матчей за основную команду.

Сезон 2012/2013, был вынужден пропустить из-за травмы.

23 мая 2013 года, был обменян в мытищинский «Атлант» на Арсения Хацея.

В сезоне 2013/2014 выступал в составе аффилированного «Атланту» клуба — воронежского «Бурана», по системе двустороннего контракта.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 
 Профиль на официальном сайте МХЛ
 Профиль на официальном сайте ВХЛ

Хоккеисты России
Хоккейные нападающие
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки МХК «Спартак»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Буран»